Cinecittà –società pubblica italiana che opera nel settore cinematografico
 Cinecittà – studi cinematografici di Roma
 Cinecittà Est – area urbana nel VII municipio di Roma, presso gli studi cinematografici
 Cinecittà – fermata della linea A della metropolitana di Roma, presso gli studi cinematografici
 Cinecittà World – parco tematico sul cinema a Castel Romano
 Cinecittà – serie televisiva italiana del 2003